Лев Щедровицкий:
 Щедровицкий, Лев Григорьевич — деятель российского революционного движения, брат П. Г. Щедровицкого. 
 Щедровицкий, Лев Петрович (род. 1933) — российский методолог, инженер, редактор и издатель научной литературы, сын П. Г. Щедровицкого.